AKJ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Asahikawa, Asahikawa (Giappone)
 akj – codice ISO 639-3 della lingua aka-jeru